Rodri (1934–2022) – hiszpański piłkarz
 Rodri (ur. 1984) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji obrońcy
 Rodri (ur. 1990) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji napastnika
 Rodri (ur. 1996) – hiszpański piłkarz występujący na pozycji pomocnika